Schjellerup steht für:
 Hans Schjellerup (1827–1887), dänischer Astronom
 Schjellerup (Mondkrater)